Niemcy:
 Niederhofen – dzielnica Dortmundu
 Niederhofen – dzielnica Oettingen in Bayern
 Niederhofen – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Neuwied